El Clàssic d'Auckland 2015, també conegut com a ASB Classic 2015, una competició tennística femenina sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 30a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 10 de gener de 2015 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015